Miejski Klub Sportowy "Kutno" – klub sportowy z siedzibą w Kutnie. Powstał 30 czerwca 1993 poprzez połączenie dwóch kutnowskich klubów: Kutnowianki i Stali Kutno. 2 sierpnia 2004 MKS połączył się z Czarnymi Kutno i w sezonie 2004/05 występował pod nazwą MKS Kutno/Czarni. 1 lipca 2014 MKS przestał istnieć z powodu zadłużenia, a w jego miejsce powstał nowy klub "KS Kutno".

Sezon po sezonie

Stal Kutno

MKS Kutno

KS Kutno

Przypisy

Bibliografia 
 Encyklopedia Fuji (roczniki od 1994 do 2004)
sezony Stali Kutno
sezony MKS Kutno
sezony KS Kutno

Sport w Kutnie
Kluby piłkarskie w województwie łódzkim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1993
Kluby piłkarskie rozwiązane w 2014
Nieistniejące polskie kluby piłkarskie